Ха́ртберг () — топоним.

 Хартберг — городская община и окружной центр в Австрии.
 Хартберг — округ в Австрии.
 «Хартберг» — австрийский футбольный клуб.